Монти-Кастелу (Сан-Паулу) — муниципалитет в Бразилии.
 Монти-Кастелу (Санта-Катарина) — муниципалитет в Бразилии.